Barsch steht für:

 Echte Barsche, Fischfamilie aus der Ordnung der Barschartigen
 Barschartige, Fischordnung aus der Gruppe der Barschverwandten
 häufig auch als Synonym für die Art Flussbarsch aus der Familie der Echten Barsche
 Barsch (Schiff), Seenotrettungsboot der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger
 deutscher Name für Tekov, Landschaft in der Slowakei 

Barsch ist der Familienname folgender Personen:

 Dietrich Barsch (1936–2018), deutscher Geograph und Geomorphologe 
 Gerhard Rudolf Barsch (1913–1993), deutscher Verleger
 Gundula Barsch (* 1958), deutsche Soziologin, Sozialpädagogin und Drogenforscherin
 Heiner Barsch (* 1929), deutscher Geograph und Geoökologe 
 Leopold Barsch (1888–1945), Landeshauptmann-Stellvertreter von Niederösterreich
 Marcus Barsch (* 1967), Radiomoderator und Autor
 Otto Barsch (1879–1946), deutscher Geologe
 Otto Barsch-Olichschläger, deutscher Ingenieur 
 Paul Barsch (1860–1931), deutschsprachiger, schlesischer Lyriker und Erzähler
 Sebastian Barsch (* 1975), deutscher Historiker und Geschichtsdidaktiker
 Wolfgang Barsch (* 1946), Geologe, Leiter des Besucherbergwerks Vereinigt Zwitterfeld in Zinnwald-Georgenfeld

Siehe auch:
 Bartsch